Miejscowości w USA:
 Riverhead – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Riverhead – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Riverhead (ang. Riverhead Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Miejscowość w Wielkiej Brytanii:
 Riverhead – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
Miejscowość w Nowej Zelandii:
 Riverhead – miejscowość w regionie Auckland